Глазов (; ) е град в автономна република Удмуртия, Русия. Населението му през 2015 година е 93 995 души.

История 
Глазов е основан през 1678 г., а през 1780 г. получава статут на град. С построяването на жп линията Перм – Котлас, търговията в града оживява.

Население

Икономика 
В града работи „Чепецкия механически завод“, който произвежда оборудване за ядрени реактори, уран, цирконий, калций, както и свръхпроводници от ниобиеви сплави. Развито е машиностроенето, дървообработването, текстилната и хранително-вкусовата промишленост.

Образование 
Глазов разполага с 5 висши учебни заведения.

Източници 

Градове в Удмуртия